The Avenging Rider – film western del 1928 diretto da Wallace Fox
The Avenging Rider – film western del 1943 diretto da Sam Nelson